Selenophorus är ett släkte av skalbaggar. Selenophorus ingår i familjen jordlöpare.

Dottertaxa till Selenophorus, i alfabetisk ordning 

 Selenophorus adjunctus
 Selenophorus aeneopiceus
 Selenophorus alternans
 Selenophorus blanchardi
 Selenophorus breviusculus
 Selenophorus chalybaeus
 Selenophorus concinnus
 Selenophorus contractus
 Selenophorus cordicollis
 Selenophorus cupreolus
 Selenophorus depressulus
 Selenophorus discoderoides
 Selenophorus discopunctatus
 Selenophorus dubius
 Selenophorus ellipticus
 Selenophorus famulus
 Selenophorus fatuus
 Selenophorus flavilabris
 Selenophorus fossulatus
 Selenophorus gagatinus
 Selenophorus granarius
 Selenophorus houstoni
 Selenophorus implicans
 Selenophorus laesus
 Selenophorus latior
 Selenophorus lucidulus
 Selenophorus macleayi
 Selenophorus maritimus
 Selenophorus mundus
 Selenophorus municeps
 Selenophorus mustus
 Selenophorus nanulus
 Selenophorus opalinus
 Selenophorus otiosus
 Selenophorus palliatus
 Selenophorus parilis
 Selenophorus parumpunctatus
 Selenophorus parvus
 Selenophorus pedicularis
 Selenophorus perpolitus
 Selenophorus planipennis
 Selenophorus pubifer
 Selenophorus puertoricensis
 Selenophorus pyritosus
 Selenophorus ramosi
 Selenophorus riparius
 Selenophorus schaefferi
 Selenophorus scolopaceus
 Selenophorus sinuaticollis
 Selenophorus sinuatus
 Selenophorus striatopunctatus
 Selenophorus subtropicus
 Selenophorus trepidus
 Selenophorus vigilans

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Selenophorus